Säsongen 2014 spelade IFK Norrköping sin 74 säsong i Allsvenskan. IFK Norrköping deltog under säsongen 2014 i  Allsvenskan och Svenska cupen. Försäsongen startade den 6 januari och IFK spelade träningsmatcher och åkte på läger till Mallorca innan Svenska cupen drog igång i mars. Allsvenskan startade den 31 mars med match borta mot BK Häcken.

IFK låg under slutet av säsongen riktigt illa till i tabellen och en 4-2-förlust mot Falkenberg i den 26 omgången gjorde att man låg näst sist. Men tre raka segrar säkrade kontraktet och IFK slutade på 12:e plats.

Viktiga händelser
 2013-11-01 IFK värvar den isländske fotbollsspelaren Arnór Ingvi Traustason.  
 2013-11-26  Alhaji Kamara presenteras som ny IFK spelare.
 2013-11-29 IFK presenterar Edvard Skagestad som ny spelare.
 2013-12-03 Andreas Johansson förlänger kontraktet med IFK till 2016.
 2014-01-09 David Mitov Nilsson förlänger sitt kontrakt med IFK till 2016.
 2014-01-14 IFK anställer den tidigare spelaren Magnus "Munken" Karlsson som ny klubbdirektör.
 2014-01-21 IFK målvakten David Mitov Nilsson gör landslagsdebut för  Sverige mot Island.
 2014-06-26 IFK Norrköping och Siim Luts bryter kontraktet.
 2014-07-05 Isaac Kiese Thelin säljs till Malmö FF.
 2014-07-09 IFK Norrköping och Morten Skjønsberg är överens om att bryta kontraktet på grund av familjeskäl.  
 2014-07-10 IFK Norrköping är överens med Malmö FF och presenterar att Mirza Halvadzic är klar för IFK från och med den 15 juli.
 2014-07-21 Åtvidabergs mittfältare Daniel Sjölund har skrivit kontrakt med IFK från och med 2015.
 2014-10-27 IFK Säkrar det allsvenska kontraktet för säsongen 2015 efter seger mot Örebro SK.
Viktiga händelser fortsätter på IFK Norrköping 2015

Träningsläger försäsongen 2014
IFK Norrköpings träningsläger 2014 var på Mallorca mellan den 8 februari och den 19 februari. Under lägret var det tänkt att IFK skulle spela två träningsmatcher mot Helsingborgs IF men detta blev inte av då Helsingborg valde att inte förlägga sitt träningsläger på Mallorca. Istället spelade IFK Norrköping två internmatcher.  Första internmatchen slutade 0-0 i blåst och regn. Andra vanns av det gula laget med 3-1 efter mål av David Boo Wiklander, Christoffer Nyman, James Frempong och Markus Falk-Olander.

Spelartrupp 2014 
Senast uppdaterad den: 22 februari 2014

Ungdomsspelare

Spelare på lån

Matcher 2014

Träningsmatcher

Svenska cupen 13/14

Svenska cupen 14/15

Allsvenskan

Tabell

Allsvenskan 2014

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Referenser

Noter

Källor 
 Försäsongs schemat
 Lagets matcher säsongen 2014

 

Fotboll i Sverige 2014
Fotbollssäsongen 2014 efter lag
2014